Woltersdorf può riferirsi a:

Woltersdorf – comune del Brandeburgo
 Woltersdorf – comune della Bassa Sassonia
 Woltersdorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Woltersdorf – frazione della città di Zahna-Elster (Sassonia-Anhalt)
 Woltersdorf – frazione del comune di Bensdorf (Brandeburgo)
 Woltersdorf – frazione del comune di Biederitz (Sassonia-Anhalt)
 Woltersdorf – frazione del comune di Casekow (Brandeburgo)
 Woltersdorf – frazione del comune di Nuthe-Urstromtal (Brandeburgo)
 Groß Woltersdorf – frazione del comune di Groß Pankow (Prignitz) (Brandeburgo)
 Klein Woltersdorf – località della frazione Groß Woltersdorf del comune di Groß Pankow (Prignitz) (Brandeburgo)